

Carriera
La sua carriera  internazionale inizia nel 2000 quando ottiene l'ottavo posto nei 5 km agli Europei di Helsinki.

Vanta anche un secondo posto alla Coppa LEN del 2005 a Siviglia e una vittoria in coppa del mondo nel 2009.

Palmarès

Campionati italiani
13 titoli individuali, così ripartiti:
5 nei 1500 m stile libero
6 nei 5000 m stile libero
1 nei 5 km di fondo
1 nei 10 km di fondo
nd = non disputata

edizioni in acque libere

Note

Voci correlate
Nazionale di nuoto dell'Italia

Collegamenti esterni

HistoFINA Volume X: Documento della FINA sulla  storia dei campionati di nuoto di fondo